Maiara (31 de desembre de 1987) és una cantant, compositora i empresària brasilera.

Compon la parella sertaneja Maiara & Maraisa juntament amb la seva germana bessona, Maraisa.

Biografia 
Filla de Marco César Rosa Pereira i Almira Henrique, Maiara i la seva germana Maraisa, van néixer en Sa José dels Quatre Marcos, en el Mato Grosso, el 31 de desembre de 1987, i van passar la infància i adolescència en diverses ciutats del país. Inicialment, abans de la fama, van viure en la seva ciutat natal, i just després neixin es van canviar per Juruena, al llarg de la infància i adolescència també van viure en la ciutat de Rondonópolis on el pare Marcos César va treballar com bancari, i en les ciutats de Araguaína, Montes Claros, Governador Valadares i Belo Horizonte.

Maiara va començar la facultat de dret i música però va concloure solament la de música, ja que la de dret va parar en el cinquè període.

Després del seu llançament, la parella va quedar coneguda com "Les Patrones" i també per les seves cançons com "10%", "Es Mira en el Mirall", "El Dia del seu Casament" i "Por Bobo", que estan presents en l'àlbum En viu en Goiânia (2016) i que va aconseguir el topo de les parades brasileres. Després van venir amb tot en el DVD "En viu en Campo Grande" amb musicas com: Bastó & Crochê, Sorte Que Cê Beija Bé, Menja Que Ampla D'aquest Tren, Combina Massa, entre altres 22 faixes.

Referències 

Persones de Mato Grosso
Cantants brasilers